Исла Гвадалупе има више значења:

 Исла Гвадалупе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Исла Гвадалупе (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику